Дмитрий Николаевич Фролов (род. 22 августа 1966) — российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
В 1985 году начал выступать в команде первой лиги «Динамо» (Харьков). За два сезона провёл 65 игр.

С 1987 года играл в высшей лиге. За два сезона в рижском «Динамо» провёл 94 игры. Выступая за столичное «Динамо» провёл 117 игр. В питерском СКА провёл 34 игры.

В 1993 году выехал в итальянский ХК «Дэвизл».

Сезон 1995/96 провёл в Австрийской хоккейной лиге в составе «Люстенау».

С 1996 года играл в «Ганновер Скорпионс», выступающий в немецкой элитной лиге.

В 1997 году вернулся в российскую Суперлигу. По сезону выступал за «Динамо» (39 игр), «Авангард» (28 игр) и «ЦСКА» (17 игр).

В сезоне 2000/01 принял приглашение клуба Московского университета. За следующий сезон (2001/2002) сыграл лишь 5 игр за команду высшей лиги «Газовик» и завершил карьеру.

В 2004/05 году вернулся в большой спорт, выступив за астанинский «Барыс» в первенстве Высшей хоккейной лиги (36 игр) и чемпионате Казахстана.

Выступал в составе сборной России на трёх (1993, 1994 и 1995) чемпионатах мира. Причём на чемпионате мира 1993 года стал чемпионом мира. За эту победу в составе сборной был удостоен почётного звания заслуженный мастер спорта России.

Тренерская карьера 
С 2011 года работает тренером в командах МХЛ — «Русские Витязи», «Атлант», «Спартак».

С 20 октября 2015 года — главный тренер МХК Спартак.

Награды 
 Чемпион мира (1993)

 Чемпион СССР (1990, 1991, 1992) 
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1988)

 Чемпион Италии (1994)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Динамо» Харьков
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК МГУ
Игроки ХК «Рубин»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»